Simfonia núm. 8 (Beethoven)
 Simfonia núm. 8 (Bruckner)
 Simfonia núm. 8 (Dvořák)
 Simfonia núm. 8 (Haydn)
 Simfonia número 8 de Schubert
 Simfonia núm. 8 de Mahler